Christian Bonatti (1960-), mathématicien français.
 Fernando Bonatti (1894-1974), gymnaste artistique italien.
 Gui Bonatti, astrologue médiéval natif de Forlì.
 Walter Bonatti (1930-2011), alpiniste italien.
 Théo Bonatti, artiste de techno français, sous l'alias Théophiluss..